Le Championnat du Portugal de football D2 1996-1997 est la  de la compétition qui voit le sacre du Sporting Clube Campomaiorense.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Carlos Alberto de Sousa Freitas qui inscrit 17 buts avec le CD Beja.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1996-1997
 Coupe du Portugal de football 1996-1997

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal